Ivan Uchov – atleta russo
Ivan Uchov – cestista russo
Vladimir Uchov – marciatore sovietico